Cranham ist der Name von:

 einem Stadtteil des Bezirks Havering in London, siehe Cranham (London)
 einem Ort in Gloucestershire, siehe Cranham (Gloucestershire)
 Kenneth Cranham (* 1944), schottisch-britischer Schauspieler
 Scott Cranham (* 1954), kanadischer Wasserspringer